Little America steht für

 Little America (Antarktis), Forschungsbasen in der Antarktis
 Little America (Illinois), Ort in Illinois, Vereinigte Staaten
 Little America (Wyoming), Ort in Wyoming, Vereinigte Staaten
 Little America (New York), Ort im Bundesstaat New York, Vereinigte Staaten
 Little America (Band), amerikanische Rockband
 Little America (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm
 Little America (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Little America. Die Amerikanisierung der deutschen Republik, Buch von Rolf Winter (Journalist) (1995)
 Little America: Aerial Exploration In The Antarctic: The Flight To The South Pole, Buch von Richard Evelyn Byrd (1930)

Siehe auch:
 Little America Basin, Seebecken im Rossmeer, Antarktis